Seupel peut désigner :

 Jean Adam Seupel (1662-1715), un graveur
 Daniel Seupel (1665-1745), un orfèvre strasbourgeois.